JGB ist eine Abkürzung für:
 Flughafen Jagdalpur, Jagdalpur, Indien (IATA-Code)
 Japanese Government Bond, japanische Staatsanleihe
 die Jüdische Gemeinde Bern
 Jägerbataillon, Truppenbezeichnung beim Österreichischen Bundesheer
 Jura-Gotthard-Bahn, nicht verwirklichte Bahn in der Schweiz

Abkürzung